est une municipalité du Mato Grosso do Sul, au Brésil.
 Indubrasil est une race bovine brésilienne, créée par hybridation de trois races de zébus d'origine indienne.